Букчалкан () — топоним в России якутского происхождения.

 Букчалкан — озёра, между р. Тэнгкичэн и р. Бырахсы, координаты 71°16'	133°07’.
 Букчалкан — озеро, на левом берегу р. Большой Хомус-Юрях, координаты 70°22'	153°08’.
 Букчалкан — озеро, на Яно-Индигирской низменности, между р. Мукунуоха и р. Кюель-Юрях, координаты 71°43'	142°01'.

Примечания